BCmot, a MÁV és a GYSEV nagy darabszámban gyártott benzin-mechanikus mellékvonali motorkocsijai
 BCmot 03001–03002 és 03004–03005, a MÁV Ganz–de Dion-Bouton rendszerű gőzmotorkocsija
 BCmot 03003, a MÁV Ganz–de Dion-Bouton rendszerű gőzmotorkocsija
 BCmot 03006–03008, a MÁV Ganz–de Dion-Bouton rendszerű gőzmotorkocsija
 BCmot 03050, a MÁV Stoltz rendszerű gőzmotorkocsija
 BCmot 03501, a MÁV Komarek rendszerű gőzmotorkocsija
 BCmot 06109–06110, a MÁV Ganz–de Dion-Bouton rendszerű gőzmotorkocsija
 BCmot 350, a MÁV gőzmotorkocsi alvázra épített benzin-mechanikus motorkocsija
 BCmot 478, a MÁV Schlick-Nicholson által gyártott dízel-mechanikus motorkocsija
 GYSEV M17, a GYSEV Rába-Krupp dízel-villamos kísérleti motorkocsija